Grand Prix Wielkiej Brytanii 2009 było piątą eliminacją zawodów z cyklu Grand Prix 2009. Impreza odbyła się 27 czerwca, na Millenium Stadium w Cardiff.
Zawody wygrał Jason Crump.

Pozycje startowe 
Edward Kennett otrzymał dziką kartę na to Grand Prix. Tai Woffinden i Simon Stead zostali nominowani jako rezerwa toru.
Oficjalna lista startowa, numery startowe zostały rozlosowane 26 czerwca.

  (15) Emil Saifutdinov
  (1) Nicki Pedersen
  (12) Kenneth Bjerre
  (8) Rune Holta
  (9) Scott Nicholls
  (10) Fredrik Lindgren
  (4) Greg Hancock
  (5) Hans N. Andersen
  (14) Sebastian Ułamek
  (7) Andreas Jonsson
  (3) Tomasz Gollob
  (16) Edward Kennett
  (11) Chris Harris
  (13) Grzegorz Walasek
  (2) Jason Crump
  (6) Leigh Adams
  (17) Tai Woffinden
  (18) Simon Stead

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
Po Grand Prix Wielkiej Brytanii

Przypisy

Zobacz też 
 Grand Prix IMŚ

Wielka Brytania
2009
2009 w Walii
Sport w Cardiff